Планте́йшен (иногда — Планте́йшн,  — плантация) может означать:

Топонимы США 
  — городок в Кентукки.
 Плантейшен — город во Флориде.
 Плантейшен — статистически обособленная местность во Флориде.

См. также 
 Плантейшен-Айленд — статистически обособленная местность во Флориде, США.
  — остров во Флориде.
 Плантация (значения)